Název Music Box má více významů:
 Music Box (album) – album Mariah Carey
 Music Box (film) – film Costa-Gavrase
 Music Box (televizní stanice) – slovenská interaktivní hudební televize